A Kitty nem cica című ausztrál televíziós animációs sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Kitty